Scratch — інтерпретована динамічна візуальна мова програмування заснована і реалізована на Squeak.
 Scratch — текстовий редактор в Linux-дистрибутиві Elementary OS.